Alvsson ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Alvsson (1230–1283), norwegischer Lehnsmann und Adeliger
 Hugleik Alvsson, skandinavischer König aus dem Geschlecht der Ynglinger
 Knut Alvsson (1455–1502), norwegischer Ritter und Lehnsmann 
 Odd Alvsson (1460–1497), norwegischer Ritter